Колона — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Колона — посёлок в Каменском районе Пензенской области.

Украина 
 Колона — село в Иваничевском районе Волынской области.

См. также 
 Колона-Межевая